EE, Ee, ee eller .ee kan syfta på:

 EE – kod enligt ISO 3166 för Estland
 .ee – nationell toppdomän för Estland
 ee – kod enligt ISO 639-1 för ett gbespråk talat i Ghana och Togo, se ewe
 EE – IATA-kod för ett tidigare flygbolag 2001–2008, se Aero Airlines

Se även
 Ee Island